

Musica 
 Mob Rules – gruppo musicale tedesco
 Mob Rules – album dei Black Sabbath del 1981
 The Mob Rules – singolo dei Black Sabbath del 1981

Televisione 
 Un mafioso in corsia (Mob Rules) – episodio della prima stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division